

Geografia
 Bunn – comune statunitense in Carolina del Nord

Persone
 Cullen Bunn (1971) – fumettista statunitense
 Geoff Bunn (1963) – pittore britannico
 Harry Bunn (1992) – calciatore inglese
 Joe Bunn (1975) – cestista statunitense
 John Bunn (1898-1979) – allenatore di pallacanestro e dirigente sportivo statunitense
 Mark Bunn (1984) – calciatore inglese